Sezona 1959/60 jugoslovanske hokejske lige je bila sedemnajsta sezona jugoslovanskega prvenstva v hokeju na ledu, ki je potekala med 10. januarjem in 28. februarjem 1960. Naslov jugoslovanskega prvaka so četrtič osvojili hokejisti slovenskega kluba HK Jesenice.

Lestvica

Viri
Yugoslavia Championship - 1960

Jugoslovanska hokejska liga
1960 v športu
1960 v Jugoslaviji